

Cinéma 

 La Dernière Chance (Die Letzte Chance), film suisse de Leopold Lindtberg sorti en 1945 ;
 La Dernière Chance (Fat City), film américain de John Huston sorti en 1972 ;
 La Dernière Chance (L'ultima chance), film italien de Maurizio Lucidi sorti en 1973.

Télévision

Série télévisée 

 La Dernière Chance (Reckoning), épisode de la série américano-canadienne Stargate SG-1 diffusé en 2005 ;
 La Dernière Chance, épisode de la collection de téléfilms américains Suspense (anthologie) diffusés entre 1971 et 1973.

Téléfilm 

 La Dernière Chance (Within These Walls), téléfilm américain de Mike Robe sorti en 2001 ;
 La Dernière Chance (FBI: Negotiator), téléfilm américano-canadien de Nicholas Kendall sorti en 2005.